Грибово — название населённых пунктов в России:
 Грибово — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Грибово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Грибово — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Грибово — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Грибово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Грибово — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Грибово — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Грибово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Грибово — запустевшая деревня в Невельском районе Псковской области.
 Грибово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Грибово — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Грибово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Грибово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Грибово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Грибовон
 Новое Грибово